Esta é uma lista de municípios do estado brasileiro de Minas Gerais por Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), segundo dados do Programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) datados do ano 2010. De acordo com os dados de 2010, o município com o maior Índice de Desenvolvimento Humano no estado de Minas Gerais era Nova Lima, com um índice de 0,813 (considerado muito alto), e o município com o menor índice foi São João das Missões, com um índice de 0,529 (considerado baixo). De todos os municípios do estado, 2 municípios registraram um IDH muito alto, enquanto 226 apresentaram um IDH alto, 552 IDH médio, 73 municípios IDH baixo, e nenhum município IDH muito baixo.

O cálculo do índice é composto a partir de dados de expectativa de vida ao nascer (IDH-L), educação (IDH-E), e PIB em Paridade do Poder de Compra per capita (IDH-R) recolhidos em nível nacional ou regional, e possui o objetivo de medir o padrão de vida. O índice foi desenvolvido em 1990 pelos economistas Amartya Sen e Mahbub ul Haq, e vem sendo usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O Índice de Desenvolvimento Humano varia de 0 até 1, e nesta lista é dividido em cinco categorias: IDH muito alto (0,800 – 1,000), IDH alto (0,700 – 0,799), IDH médio (0,600  0,699), IDH baixo (0,500 – 0,599) e IDH muito baixo (0,000 – 0,499).

Lista

Ver também 
 Lista dos municípios do estado de Minas Gerais em ordem alfabética
 Lista de municípios de Minas Gerais por população

Ligações externas 
 Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil

IDH
Municipios Minas Gerais